«Stitches» () — песня, записанная канадским певцом и композитором Шоном Мендесом с его дебютного студийного альбома Handwritten вышедшая 5 мая 2015 года в качестве третьего сингла на лейблах Island и Republic. Песня была написана Danny Parker, Teddy Geiger, Daniel Kyriakides, продюсеры Daylight, Teddy Geiger, Danny Parker. Сингл занял позицию № 1 в хит-параде Великобритании (UK Singles Chart) и вошёл в десятку лучших во многих странах мира. Номинация на премию Teen Choice Awards (2015). Видеоклип имел большую популярность (более 600 млн просмотров), а тираж сингла в США превысил 2 млн копий и он получил 4-кр. платиновый статус.

Коммерческий успех 
«Stitches» достиг первой строчки в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 4 на Billboard Hot 100. «Stitches» также достиг позиции № 1 в чарте Adult Contemporary и № 1 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs). В США тираж сингла превысил 2 млн копий и он получил 4-кр. платиновый статус и платиновый статус в Австралии Australian Recording Industry Association (ARIA).

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стал Jon Jon Augustavo, премьера прошла 18 марта 2015 года.

В июле 2015 года вышла акустическая версия видео, дуэт совместно с американской актрисой и певицей Хейли Стейнфелд.

Отзывы 
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 23).
Также была номинирована на молодёжную премию Teen Choice Awards (2015) в категории Choice Music Single: Male Artist.

Живые выступления 
Мендес исполнил свою песню вживую на нескольких телешоу, в том числе Good Morning America (17 апреля 2015), The Ellen DeGeneres Show (29 апреля 2015), Conan, а также на церемониях 2015 Much Music Video Awards (21 июня 2015), 2016 People’s Choice Awards.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

Примечания

Ссылки 
  (более 900 млн просмотров)

Синглы 2015 года
Песни по алфавиту
Песни 2015 года
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Island Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Поп-баллады
Песни Шона Мендеса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40